Lame o LAME puede designar a los siguientes artículos:

 LAME, un codificador de audio MP3.
 Lame, una cuchilla de panadero.

Personas
 Manuel Quintín Lame, líder indígena colombiano.
Khaby Lame, celebridad de internet senegalés-italiano.

Enlaces externos